Fernando Peña Defilló (Santo Domingo, 1926 – Jarabacoa, 18 de mayo de 2016) fue un pintor dominicano.

Biografía 
Peña Defilló nació en 1926 en la ciudad de Santo Domingo. Era hijo del abogado, historiador y diplomático Manuel Arturo Peña Batlle (1902–1954), quien fuera presidente de la Cámara de Diputados de 1942 a 1943 y canciller de 1943 a 1946, y de Carmelita Defilló Sanz, quien era prima del célebre músico catalán Pau Casals Defilló.

Estudió en la Escuela Nacional Bellas Artes de 1949 a 1951, donde fue educado por José Gausachs, José Vela Zanetti, y Celeste Woss y Gil. Al cabo de este período se radica en Europa, comenzando por España, donde se integró al Informalismo español y compartió otros fundadores del grupo “El Paso”, en 1957 viviría trasladándose constantemente entre diversas nacional del viejo continente hasta 1963 cuando regresa a Santo Domingo.

Entre las condecoraciones y los premios que ha recibido se encuentran: el Premio Esso (1964), el Premio de pintura del Concurso Eduardo León Jimenes (1967), Premio Gulf & Western (1974), Premio de Pintura de la Casa de España (1976), y el Premio Nacional de Artes Plásticas (2010).

En 2015 se inauguró el Museo Fernando Peña Defilló en la Ciudad Colonial de Santo Domingo para dar a conocer su legado pictórico.

Árbol genealógico

Referencias

Nacidos en Santo Domingo

Pintores de la República Dominicana del siglo XX